Miejscowości w USA:
 Lenora – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Norton
Gminy w USA:
 Lenora (ang. Lenora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Inne:
 Lenora – ballada Gottfrieda Augusta Bürgera
 Lenora – królowa miasta Alba Longa, córka Aszkanaza i żona Tibernusa.